The Big Lie ist Filmtitel:
The Big Lie (1951)
„The Big Lie“: Flesh Pit (2004)
 The Big Lie (2006)
 Big Lie: American Addict, (2016) 
Siehe auch:
 The Great Lie